Йоанна Лоховская (; род. 17 ноября 1988 года, Зелёна-Гура, Польша) — польская тяжелоатлетка, выступающая в весовой категории до 58 кг (с 2013 по 2016 годы) и до 53 кг (до 2013 и после 2016 года). Чемпионка Европы (2017, 2018 и 2019). Бронзовая призёрка чемпионата Европы 2016 года. Участница летних Олимпийских игр в Лондоне и в Токио.

Биография 
Йоанна Лоховская родилась 17 ноября 1988 года в городе Зелёна-Гура, в Польше. До 15 лет занималась спортивной акробатикой и прыжками с шестом, по примеру братьев Пшемыслава и Енджея увлеклась тяжёлой атлетикой. Первыми тренерами были Рышард Хоцяновский и Яцек Орловский. Окончила Любушскую высшую школу здравоохранения в Зелёна-Гуре и получила степень магистра педагогики Зелёногурского университета. С января 2019 года выступает за спортивный клуб «Будовлани» из Ополе под руководством Рышарда Шевчика.

Трёхкратная чемпионка Европы.

Участница Олимпийских игр в Лондоне. В категории до 53 кг Йоанна стала одиннадцатой.

На чемпионате Европы 2019 года в Батуми польская спортсменка завоевала третий титул чемпионки Европы. В весовой категории до 55 кг ей не было равных и с результатом 199 кг по сумме двоеборья она одержала победу.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Йоанна Лоховская на сайте IWF

Тяжелоатлеты Польши
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике среди молодёжи
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике среди студентов
Чемпионы Польши по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники Зелёногурского университета